La A-132 es una carretera de titularidad autonómica de la Diputación Foral de Álava (España) que une Vitoria con Navarra a través de Maestu y Santa Cruz de Campezo.